Joert of ger, een tentsoort
 Ger (chassidische gemeenschap), een joodse beweging
 Gerard, een jongensnaam
 Gerrit, een jongensnaam

Geografie 
 Germany:
 Duitsland (hoofdbetekenis)
 Bondsrepubliek Duitsland (1949-1990), het westelijk deel van het gedeelde Duitsland
 Ger (Girona), een gemeente in de Spaanse provincie Girona
 Ger (Manche), een gemeente in het Franse departement Manche, regio Normandië
 Ger (Pyrénées-Atlantiques), een gemeente in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques, regio Nouvelle-Aquitaine
 Ger (Hautes-Pyrénées), een gemeente in het Franse departement Hautes-Pyrénées, regio Occitanie

Personen 
 Ger Baris, politicus
 Ger Biermans, politicus
 Ger van den Brink, voormalig dj van Radio 10 Gold
 Ger Copper, goochelaar
 Ger Daleboudt, oprichter van uitzendbureau Randstad
 Ger Essers, mijntechnisch ambtenaar en mijnmeter
 Ger de Groot, pentekenaar
 Ger Hut, politicus
 Ger van Iersel, beeldend kunstenaar
 Gerard Jacobs (kunstschilder)
 Ger van Jeveren, oprichter van Fagron, een bedrijf in medicijngrondstoffen
 Ger Koedam, nieuwslezer
 Ger Koopmans, politicus
 Ger Lamerus,  lid van het folkduo Drijfhout
 Ger van Leeuwen, atletiektrainer
 Ger Londo, botanicus
 Ger Loogman, onder andere tv-producent en documentairemaker
 Ger Lugtenburg, omroeper, regisseur en programmaleider
 Ger Luijten, kunsthistoricus 
 Ger Mik, politicus
 Ger van Oerle, politicus
 Gerard van Perlo, schaker
 Ger Pijl, profvoetballer
 Ger Poppelaars, filmmaker
 Ger van Roon, historicus
 Ger de Roos, accordeonist, pianist en orkestleider
 Ger Schinck, politicus
 Ger Schuman, voormalig voetballer
 Ger Sligte, Nederlandse illustrator, kunstschilder en striptekenaar
 Ger Smit, stemacteur
 Gerrit van der Waals, verzetsman tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Ger van der Weerd, Nederlandse luchtvaartkundig ingenieur
 Ger Zwertbroek, journalist en oprichter van de VARA

Zie ook 
 Cher (doorverwijspagina)
 Geer (doorverwijspagina)
 Gerd (doorverwijspagina)
 Gers (doorverwijspagina)
 Gert (doorverwijspagina)
 Germanië